Martitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Martitz (1839–1921), deutscher Rechtsgelehrter
 Friedrich August Heinrich Martitz (1787–1865), königlich preußischer Generalmajor
 Johann von Martitz (1624–1695), deutscher Begründer des Jerusalemstiftes
 Peter Wülfing-von Martitz (1930–2004), deutscher Altphilologe